Ке́ндрик Ле’Дейл Пе́ркинс (; родился 10 ноября 1984 года в Нидерленде, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2003 года в первом раунде под общим 27-м номером командой «Мемфис Гриззлис». В сезоне 2007/2008 годов стал чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте sports.espn.go.com
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»